Thomas Conde de Arundel (1381-1415). Noble inglés, bautizado Tomás Fitzalan (originalmente FitzAlan), era hijo del 11.º Conde de Arundel y esposo de Beatriz de Portugal hija natural del rey Juan I de Portugal e Inés Pires. Amigo y tesorero de Enrique V de Inglaterra, participó en la campaña de 1415 contra Francia, donde murió.

Su vida 
Arundel, enfrentado desde siempre con el duque de Exeter, fue encarcelado por motivos políticos, pero logró escapar y pasar a Francia.
Con su tío, el depuesto Arzobispo de Canterbury (también llamado Tomás) vivieron ocultos y en la más extrema pobreza hasta que su amigo Enrique, duque de Lancaster, asesinó a Ricardo II, usurpó el trono y se autocoronó rey bajo el nombre de Enrique IV.

Apenas Enrique llegó al trono, distinguió a su seguidor Arundel con el título de caballero y lo invistió de las órdenes del Baño (1399) y de la Jarretera (1400). Ese mismo año, Tomás FitzAlan recibió el título de 12.º Conde de Arundel tras la muerte de su padre.

Carrera militar 
Apenas reparados sus privilegios, Arundel recibió de Enrique IV la orden de terminar con la resistencia de los nobles que se oponían aún a la usurpación. Tomás derrotó en 1400 a su enemigo el duque de Exeter, y ese mismo año lo hizo ejecutar.

Entre los años 1401 y 1405 acompañó al Príncipe de Gales (más tarde Enrique V) en su campaña contra los rebeldes de Gales, que culminó en un gran éxito. También luchó junto al príncipe contra los ejércitos ingleses rebelados. Ya en el contexto de la gran guerra de los Cien Años, Arundel participó en las campañas de 1411 y 1415, esta última bajo el comando de Enrique V, quien lo había nombrado Tesorero Real. Así se convirtió Arundel en el organizador de las finanzas de la expedición que culminaría en la batalla de Agincourt.

Sin embargo, el conde no pudo ser testigo del éxito de la empresa por la que había trabajado tanto. En el sitio de Harfleur enfermó, como la mayor parte del ejército de Enrique, de disentería. El conde Tomás Fitzalan de Arundel falleció de esta enfermedad el 13 de octubre de 1415, doce días antes de la gran victoria de Agincourt.

Ascendencia

Enlaces externos

Véase también 
 Guerra de los Cien Años
 Batalla de Agincourt
 Enrique V de Inglaterra

Militares de Inglaterra del siglo XV
Militares de la guerra de los Cien Años
Miembros de la Orden de la Jarretera
Nobles de Inglaterra del siglo XV